Guerra do Líbano pode se referir a diversos conflitos armados distintos:
 Guerra Civil Libanesa (1975-1990)
 Primeira Guerra do Líbano (1982)
 Segunda Guerra do Líbano (2006)

Desambiguações de guerras e batalhas